SCL může označovat:
 IATA kód letiště Santiago de Chile
 Scl – zkratka souhvězdí Sochaře (Sculptor)
 SCL Tigers (Schlittschuh-Club Langnau Tigers) – švýcarský hokejový klub
 SČL – Svaz českých lékařů